Rémi Royer, kanadski hokejist, * 12. februar 1978, Donnacona, Quebec, Kanada.

Royer je večji del kariere igral v severnoameriških ligah, eno sezono tudi v ligi NHL za klub Chicago Blackhawks, ki ga je leta 1996 izbral na naboru kot št. 31. V sezoni 2006/07 je zaigral za klub HC Briançon v francoski ligi, nato pa je bil dve sezone član kluba EC Salzburg, toda le v prvi je igral za prvo moštvo v ligi EBEL. V začetku sezone 2009/10 je prišel v klub HDD Tilia Olimpija na enomesečno preizkušnjo. Kljub temu, da je s tremi goli in šestimi podajami na devetih prvenstvenih tekmah zadovoljil vodstvo ljubljanskega klube, do podpisa pogodbe ni prišlo, ker se s klubom ni uspel dogovoriti o višini svoje plače. Nazadnje je igral za Saint-Georges COOL-FM v ligi LNAH v sezoni 2011/12.

Pregled kariere

|-
| Victoriaville Tigres
| QMJHL
| 94/95
|
| 57
| 3
| 17
| 20
|
| 144
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 7
|-
| Victoriaville Tigres
| QMJHL
| 95/96
|
| 43
| 12
| 14
| 26
|
| 209
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Hyacinthe Lasers
| QMJHL
| 95/96
|
| 19
| 10
| 9
| 19
|
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rouyn Noranda Huskies
| QMJHL
| 96/97
|
| 29
| 3
| 12
| 15
|
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 96/97
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rouyn Noranda Huskies
| QMJHL
| 97/98
|
| 66
| 20
| 48
| 68
|
| 205
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 97/98
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 98/99
|
| 18
| 0
| 0
| 0
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 98/99
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 98/99
|
| 54
| 4
| 15
| 19
|
| 164
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 44
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 99/00
|
| 57
| 3
| 13
| 16
|
| 204
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 12
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 00/01
|
| 40
| 1
| 7
| 8
|
| 140
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Louisville Panthers
| AHL
| 00/01
|
| 18
| 1
| 1
| 2
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 01/02
|
| 24
| 3
| 5
| 8
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pensacola Ice Pilots
| ECHL
| 01/02
|
| 15
| 0
| 7
| 7
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Everblades
| ECHL
| 01/02
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Citadelles
| AHL
| 01/02
|
| 24
| 1
| 7
| 8
|
| 78
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Houston Aeros
| AHL
| 02/03
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Everblades
| ECHL
| 02/03
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reading Royals
| ECHL
| 02/03
|
| 29
| 7
| 7
| 14
|
| 186
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| CHL
| 03/04
|
| 27
| 4
| 4
| 8
|
| 136
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|-
| Trois Rivieres Caron&Guay
| LNAH
| 04/05
|
| 22
| 3
| 6
| 9
|
| 100
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Québec Radio X
| LNAH
| 04/05
|
| 12
| 3
| 5
| 8
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Québec Radio X
| LNAH
| 05/06
|
| 51
| 12
| 40
| 52
|
| 315
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 52
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 06/07
|
| 20
| 2
| 10
| 12
|
| 110
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| EC Salzburg
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 26
| 2
| 9
| 11
| +9
| 66
|
| 11
| 3
| 4
| 7
| +8
| 14
|-
| EC Salzburg 2
| Avstrijska 2. liga
| 07/08
|
| 10
| 6
| 8
| 14
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Salzburg 2
| Avstrijska 2. liga
| 08/09
|
| 26
| 8
| 18
| 26
|
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 9
| 3
| 6
| 9
| -4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rivière-du-Loup CIMT
| LNAH
| 09/10
|
| 23
| 5
| 18
| 23
|
| 57
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| EHC Visp
| Švicarska 2. liga
| 09/10
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Rivière-du-Loup 3L
| LNAH
| 10/11
|
| 22
| 4
| 15
| 19
|
| 73
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska 2. liga
| 10/11
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 24
|
| 10
| 4
| 4
| 8
|
| 26
|-
| Saint-Georges COOL-FM
| LNAH
| 11/12
|
| 35
| 10
| 15
| 25
| +1
| 151
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 809
| bgcolor="#7FFF00" | 133
| bgcolor="#7FFF00" | 327
| bgcolor="#7FFF00" | 460
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 3031
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 203
|}

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (Chicago Blackhawks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Victoriaville Tigres
Hokejisti St. Hyacinthe Lasers
Hokejisti Rouyn Noranda Huskies
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Portland Pirates
Hokejisti Cleveland Lumberjacks
Hokejisti Louisville Panthers
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti Pensacola Ice Pilots
Hokejisti Florida Everblades
Hokejisti Quebec Citadelles
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti Reading Royals
Hokejisti Trois Rivieres Caron&Guay
Hokejisti Québec Radio X
Hokejisti HC Briançon
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Rivière-du-Loup CIMT
Hokejisti EHC Visp
Hokejisti Rivière-du-Loup 3L
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti Saint-Georges COOL-FM